

Toponyme 
 les monts Maudits, ou Monts-Maudits, sommet des Alpes proche du mont Blanc - voir aussi : mont Maudit ;
 les monts Maudits, sommet des Pyrénées proche du refuge de la Rencluse, en Haute-Garonne - voir aussi : pic Maudit, en Espagne ;
 les « monts maudits », chaîne de montagnes appelée Prokletije (en serbe), Prokletija (en bulgare), et Bjeshkët e Nemuna en albanais.